L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle de double.

Lauréats 
Le tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Tommy Robredo. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière. C'est la  qu'il s'impose à Barcelone, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2006
Sport en Espagne en 2006
Barcelone
Barcelone
2006 en Catalogne